Prowincja Limburgia (Belgia) – prowincja w Belgii
 Limburgia (Holandia) – prowincja w Holandii

Zobacz też 
 Limburgia